

Quartetti per archi 
 Quartetto per archi n. 16 di Ludwig van Beethoven
 Quartetto per archi n. 16 di Wolfgang Amadeus Mozart